Sreepur kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Sreepur, underdistrikt, 
 Sreepur Upazila, Magura, underdistrikt, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar